Tropa de Elite – libro del 2006 di André Batista, Rodrigo Pimentel e Luiz Eduardo Soares
Tropa de Elite - Gli squadroni della morte – film del 2007
Tropa de Elite 2 - Il nemico è un altro – film del 2010